«Окно на Чистые пруды» (Вид на Москву, 1929) — картина московского художника Сергея Маркина (1903—1942).

Картина написана С. И. Маркиным в 1929 году из окна своей коммунальной квартиры на Чистопрудном бульваре в городе Москве.

Показан вид на Чистые пруды. В пейзаж добавлен передний план: выделяются подоконник и, особенно, занавеска с нитью — «красной линией» на которой она повешена.

Художник 

С. И. Маркин 1927 году окончил ВХУТЕМАС со званием художник.

В 1927—1928 годах служил срочную службу в РККА.

В 1928—1929 годах был художником и декоратором в московском театре ТРАМ (современный Ленком).

Член Московского отдела ИЗО Наркомпроса, член РАПХ затем Московского областного союза советских художников (МОССХ, c 1932).

Более 20 раз писал Сергей Маркин Чистопрудный бульвар, где в доме № 19 он жил с семьёй до 1941 года.

Сергей Маркин ушёл из этого дома на фронт, погиб от ран в боях под Москвой в феврале 1942 года в боях за Москву.

Картина 

Картина была написана маслом в 1929 году из окна коммунальной квартиры где жила семья Маркина, Ильина и другие.

Картина дорабатывалась в мастерской у родителей в Измайлово (Благуша).

Отличительные характеристики картины:
 В правом нижнем углу подпись автора
 На обороте картины надпись художника: «Сергей Маркин 1929»
 Холст сшит из двух одинаковых кусков
 Оригинальная чёрная рама, времени написания картины

Отзывы критиков 
Ольга Ройтенберг опубликовала изображение этой картины на целую полосу (Страница 393).

Она писала, что в Чистых прудах он достиг труднейшего равновесия — не дать себе «умереть» в пейзаже, не дать пейзажу «умереть» в себе.

Искусствовед Александр Балашов добавил, что не случайно Ольга Ройтенберг выделила эту картину, он образно назвал её «Окно времени».

Выставки 

Картина участвовала в выставках:
 1934 — Москва: Персональная выставка живописи маслом С. И. Маркина: Каталог. Дом советских писателей. Представлено 43 работы
 
 2021 — Москва: Галеев-галерея, выставка «За фасадом эпохи» (ноябрь 2021 — февраль 2022).

Дома 
Дом, где на 3 этаже жил С. И. Маркин перестраивался, но его фасад сохранился — современный адрес дом № 19/1. Он был построен как доходный дом, в 1890 году, архитектор А. В. Иванов.

На картине за прудом изображён дом — конторское здание треста «КожСиндикат» (многофункциональный комплекс с квартирами), построен в 1927 году по авангардистскому проекту Е. Израиловича и студента ВХУТЕМАСа А. П. Голубев. Современный адрес: Москва, Чистопрудный бульвар, дом 12А, строение 1.

Описываемый район 
Чистые пруды того времени:

Современный вид и дом:

Примечания

Литература 
 Ройтенберг О. О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были… : Из истории художественной жизни. 1925—1935. М.: Галарт, 2008. 559 с. Тираж 1500.
 Ройтенберг О. О. Они погибли на войне // Искусство. 1985. № 4.
 Ройтенберг О. О. Москва в творчестве художника // Искусство. 1980. № 8.
 Москва в русской и советской живописи. М: ГТГ, 1980. С. 103—105, 148.
 Московские художники 20-30-е годы. Каталог. М.: МОСХ, ЦДХ, 1991.

Ссылки 

 Маркин С. И. — Окно на Чистые пруды — описание на сайте «Русское искусство».
 Чистопрудный бульвар зимой, 1932  — картина С. И. Маркина на сайте Третьяковской галереи.
 Фото , фото  — Чистопрудный бульвар, 1930-е года.
 Markin Sergey Ivanovich  — о художнике С. И. Маркине на facebook.
 Похожий современный вид из окна соседнего дома на tripadvisor.com

Картины Сергея Маркина
Москва в живописи
Пейзажи XX века
Картины из частных собраний
Картины Плеяды художников 1920—1930-х годов